María Isabel de Sajonia (Dresde, 22 de noviembre de 1610-Husum, 24 de junio de 1684) fue una princesa de Sajonia de la Casa de Wettin por nacimiento, y por su matrimonio fue duquesa de Schleswig-Holstein-Gottorp.

Biografía  
María Isabel era la segunda hija del elector Juan Jorge I de Sajonia (1585-1656) y de su segunda esposa, la princesa Magdalena Sibila de la Casa de Hohenzollern (1586-1659), hija el duque Alberto Federico de Prusia y de la princesa María Leonor de Cléveris.

Matrimonio e hijos  
El 21 de febrero de 1630 se casó en Dresde con el duque Federico III de Schleswig-Holstein-Gottorp (1597-1659), hijo del duque Juan Adolfo y de la princesa Augusta de Dinamarca, hija del rey dano-noruego Federico II de la Casa de Oldemburgo. 

De su matrimonio con el duque Federico III de Schleswig-Holstein-Gottorp, tuvo 16 hijos: 
 Sofía Augusta (1630-1680), casada en 1649 con el príncipe Juan VI de Anhalt-Zerbst.
 Magdalena Sibila (1631-1719), casada en 1654 con el conde Gustavo Adolfo de Mecklemburgo-Gustrow.
 Juan Adolfo (1632-1633).
 María Isabel (1634-1665), casada en 1650 con el landgrave Luis VI de Hesse-Darmstadt. 
 Federico (1635-1654), heredero de su padre.
 Eduvigis Leonor (1636-1715), casada en 1654 con el rey Carlos X Gustavo de Suecia. 
 Adolfo Augusto (1637).
 Juan Jorge (1638-1655), heredero de su padre.
 Ana Dorotea (1640-1713), monja. 
 Cristián Alberto (1641-1695), príncipe-obispo de Lübeck y luego duque de Schleswig-Holstein-Gottorp. Casado en 1667 con la princesa Federica Amalia de Dinamarca de la Casa de Oldemburgo, hija de Federico III de Dinamarca y de Noruega.
 Gustavo Ulrico (1642).
 Cristina Sabina (1643-1644).
 Augusto Federico (1646-1705), príncipe-obispo de Lübeck. Casado en 1676 con la princesa Cristina Leonor de Sajonia-Weissenfels.
 Adolfo (1647-1648).
 Sofía Isabel (1647).
 Augusta María (1649-1728), casada en 1670 con el margrave Federico VII Magno de Baden-Durlach.

Ancestros

Referencias

Consortes de la casa de Wettin
Nacidos en Dresde
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVII
Duques de Schleswig
Sajonia, Maria Isabel